Старобългарските азбуки са две: глаголица и кирилица. И двете имат ранни употреби и запазени паметници, които датират още от десети век. Старобългарската азбука, наречена от историка Георги Бакалов Климентовица /по името на Климент Охридски/ е първата кирилица, създадена в края на IX век за нуждите на християнизацията на населението на българската държава и Българската църква, просветното дело и образованието на „народен език“ в Първата българска държава. Съчинението на Черноризец Храбър е посветено на глаголицата (виж „За буквите“).

Диакриктика 
Старобългарската кирилска азбука е съставена на базата на гръцкото уставно писмо, с добавка на писмени знаци за специфичните звукове от народния говор, които не се намират във византийския гръцки език. От момента на създаването си старобългарската азбука започва да търпи влиянието на различните народни говори, на чиято територия влиза в употреба. Така тя се адаптира за конкретните или моментни държавно-политически нужди, развивайки върху първоначалната си основа, нови вариации, които, заедно с вариациите на езика, са наричани редакции – съобразени с различията между отделните говори (виж сръбска редакция на старобългарския език, хърватска редакция на старобългарския език и руска редакция на старобългарския език)

Диакритически знаци 
Диакритическите знаци на кирилицата са заимствани в основата си от Средногръцкото писмо.

Развитие и вариации 
След падането на Първата българска държава под византийско владичество, старобългарската азбука официално остава предимно в църковна употреба, служейки за размножаване на стари преписи и четене на църковна литература създадена на старобългарски език, транслиран постепенно в писмения църковнославянски език през средновековието, който е разпространяван от Православната църква из съседните на българското землище средновековни сръбски земи, Хърватско кралство и Киевска Рус.

По време на Първата българска държава почти целите територии на днешните Румъния и Молдова са под пряка българска власт. По време на Втората българска държава, територията на Влашко до царуването на Иван Асен II, е също под пряка българска власт, а насетне – с васален статут, като Влашко и Молдова са повечето време, с изключение на кратки прекъсвания, под български контрол и юрисдикция. Този исторически факт обуславя ползването на развилия се старобългарски в среднобългарски като официален език в княжество Влашко и княжество Молдова до 16 век. Румънската кирилица е в употреба до обединението на Влашко и Молдова, когато под западния натиск на т.нар. Трансилванска школа не е изтласкана постепенно от румънската латиница на изкуствено създаваната нова общорумънска писмена култура (виж и Велика Румъния).

Днес съществуват различни версии на кирилица, базирани върху видоизменената основа на първата кирилска азбука – Климентицата, която е официална писменост първо на Първото българско царство. Понастоящем тези различни версии на кирилица се ползват на територии в Югоизточна и по-голямата част от Източна Европа, както и в Централна и Северна Азия (виж и Евроазийство).

Старобългарска азбука

Забележки 
 1 – Ћ се използва само в сръбската кирилица.
 2 – Ҁ се използва само като числото 90.

Източници 

 Българските азбуки 
 СТАРОБЪЛГАРСКА, СЛАВЯНСКА ИЛИ ЦЪРКОВНО-ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Вижте също 
 Ivan G. Iliev. Short History of the Cyrillic Alphabet. Plovdiv. 2012/Иван Г. Илиев. Кратка история на кирилската азбука. Пловдив. 2012. Short History of the Cyrillic Alphabet
 Реформи на Петър I

Външни препратки 
 Древнобългарски азбуки 
 Старобългарски период и културно-историческа роля на книжовния старобългарски език 

Старобългарски език
Азбуки
Златен век (българско средновековие)